En la mitología griega, Praxitea (en griego antiguo, πραξιθέα: Praxithea, que significa "diosa de la acción") puede referirse a:

 Praxitea la Náyade, una hija de Océano y Tetis]. 
 Praxitea, hija de Frásimo y Diogenia, hija del dios-río Cefiso. 
 Praxitea fue la mujer que descubrió a Demofonte en el fuego.
 Praxitea, una de las Tespiades, las cincuenta hijas de Tespio y Megamede. 
 Praxitea, hija de Leos que se sacrificó junto con sus hermanas Teope y Eubule para salvar Atenas.